David Montgomery (1927–2011) amerikai történész
 David Montgomery (1946–2019) amerikai üzletember, klubelnök (Philadelphia Phillies)